Lublin peut désigner :

Toponymie 

en Pologne
 Voïvodie de Lublin, une ancienne voïvodie de 1975 à 1998 ;
 Voïvodie de Lublin, une voïvodie à partir de 1999 ;
 Powiat de Lublin, une powiat ;
 Lublin, une ville.

Patronymie 

 Éliane Lublin (1938-2017), une soprano française.
 Lucien Lublin (1909-) ingénieur électrique, sioniste et socialiste.

Autres 
 , une classe de mouilleurs de mines dans la marine polonaise ;

Homonymie de patronyme
Patronyme français
Patronyme juif